La Victoire de l'artiste interprète masculin de l'année est une récompense musicale française décernée annuellement lors des Victoires de la musique. Elle vient primer le meilleur artiste interprète masculin de musique de variétés selon les critères d'un collège de professionnels. Il s'agit de la récompense la plus prestigieuse de la cérémonie aux côtés de son équivalent féminin et de l'album de l'année.

Le record de victoires dans cette catégorie est détenu par Alain Bashung, seul interprète à avoir remporté ce prix à trois reprises (1993, 1999 et 2009), suivi par -M- (2000 et 2005), Renaud (2003 et 2017), Benjamin Biolay (2010 et 2021), Orelsan (2018 et 2022) et Stromae (2014 et 2023).

Palmarès

Années 1980 
 1985 : Michel Jonasz
 Julien Clerc
 Jean-Jacques Goldman
 1986 : Jean-Jacques Goldman
 Étienne Daho
 Renaud
 1987 : Johnny Hallyday
 Jean-Jacques Goldman
 Michel Sardou
 1988 : Claude Nougaro
Jean-Jacques Goldman
Michel Jonasz

Années 1990 
 1990 : Francis Cabrel
 Johnny Hallyday
 Michel Sardou
 1991 : Michel Sardou
 Patrick Bruel
 Julien Clerc
 1992 : Patrick Bruel
 Francis Cabrel
 François Feldman
 William Sheller
 1993 : Alain Bashung
 Jacques Dutronc
 Michel Jonasz
 1994 : Alain Souchon
 Julien Clerc
 Johnny Hallyday
 1995 : MC Solaar
 Francis Cabrel
 Alain Souchon
 1996 : Maxime Le Forestier
 Johnny Hallyday
 Michel Sardou
 1997 : Charles Aznavour
 Pascal Obispo
 Florent Pagny
 1998 : Florent Pagny
 Julien Clerc
 Étienne Daho
 Eddy Mitchell
 Pascal Obispo
 1999 : Alain Bashung (2)
 Étienne Daho
 Johnny Hallyday
 Pascal Obispo

Années 2000 
 2000 : -M-
 Francis Cabrel
 Johnny Hallyday
 Pascal Obispo
 Alain Souchon
 2001 : Henri Salvador
 Patrick Bruel
 Étienne Daho
 Johnny Hallyday
 Pascal Obispo
 2002 : Gérald De Palmas
 Garou
 Noir Désir
 Laurent Voulzy
 2003 : Renaud
 Alain Bashung
 Patrick Bruel
 Christophe
 2004 : Calogero
 Bénabar
 -M-
 Laurent Voulzy
 2005 : -M- (2)
 Cali
 Calogero
 Corneille
 2006 : Raphael
 Jean-Louis Aubert
 Bénabar
 Marc Lavoine
 2007 : Bénabar
 Vincent Delerm
 Philippe Katerine
 Sanseverino
 2008 : Abd Al Malik
 Étienne Daho
 Yannick Noah
 Michel Polnareff
 2009 : Alain Bashung (3)
 Francis Cabrel
 Manu Chao
 Julien Clerc
 Christophe Maé

Années 2010 
 2010 : Benjamin Biolay
 Bénabar
 Johnny Hallyday
 Marc Lavoine
 2011 : Gaëtan Roussel
 Jean-Louis Aubert
 Bernard Lavilliers
 Christophe Maé
 2012 : Hubert-Félix Thiéfaine
 Benjamin Biolay
 Julien Clerc
 Thomas Dutronc
 2013 : Dominique A
 -M-
 Orelsan
 Benjamin Biolay
 2014 : Stromae
 Christophe Maé
 Étienne Daho
 2015 : Julien Doré
 Calogero
 Johnny Hallyday
 2016 : Vianney
 Dominique A
 Kendji Girac
 2017 : Renaud (2)
 Benjamin Biolay
 Vincent Delerm
 2018 : Orelsan 
Bernard Lavilliers
Soprano
 2019 : Bigflo et Oli
 Étienne Daho
 Eddy de Pretto

Années 2020 
 2020 : Philippe Katerine
 Alain Souchon
 Lomepal
 2021 : Benjamin Biolay (2)
 Gaël Faye
 Vianney
 2022 : Orelsan (2) 
 Julien Doré
 Feu! Chatterton
 2023 : Stromae (2) 
 Bigflo et Oli
 Grand Corps Malade, Ben Mazué et Gaël Faye

Récapitulatif des nominations et des Victoires par artiste 

Cinq artistes ont été récompensés plus d'une fois dans cette catégorie : Alain Bashung, à trois reprises (1993, 1999 et 2009), -M- (2000 et 2005), Renaud (2003 et 2017), Benjamin Biolay (2010 et 2021) et Orelsan (2018 et 2022) à deux reprises.

L'artiste le plus souvent nommé dans cette catégorie est Johnny Hallyday, nommé 9 fois (1987, 1990, 1994, 1996, 1999, 2000, 2001, 2010 et 2015).  Il ne l'a remporté qu'une seule fois. Étienne Daho et Julien Clerc suivent avec respectivement 7 et 6 nominations chacun mais aucun d'eux n'a jamais remporté le trophée, tout comme Pascal Obispo, nommé à 5 reprises... sans succès.  À l'opposé, 13 artistes n'ont été nommés qu'une seule fois et ont remporté la Victoire.

Voir aussi 

Victoires de la musique